Yıldırım peut faire référence à :

Patronyme
Yıldırım est un nom de famille turc (l'un des plus courants en Turquie), signifiant « éclair, foudre » et porté notamment par :
 Aziz Yıldırım (né en 1952), homme d'affaires et dirigeant sportif turc ;
 Binali Yıldırım (né en 1955), homme d'État turc ;
 Cem Yıldırım (né en 1961), mathématicien turc ;
 Fatma Yıldırım (née en 1990), volleyeuse turque ;
 Haluk Yıldırım (né en 1972), basketteur turc ;
 Murat Yıldırım (né en 1979), acteur turc ;
 Rıza Yıldırım (né en 1987), lutteur turc ;
 Rukiye Yıldırım (née en 1991), taekwondoïste turque ;
 Sercan Yıldırım (né en 1990), footballeur turc ;
 Uğur Yıldırım (né en 1982), footballeur turco-néerlandais.

Prénom
Yıldırım Akbulut (né en 1935), homme politique turc ;
Yıldırım Demirören (né en 1964), homme d'affaires et dirigeant sportif turc ;
Yıldırım Keskin (1932-2012), écrivain et diplomate turc.

Toponyme
Yıldırım, district de Turquie, dans la province de Bursa.

Notes et références 

Homonymie de patronyme turc
Patronyme turc
Homonymie de prénom
Prénom turc